Сбо́рная Лао́са по футбо́лу — национальная сборная, представляющая Лаос на международной футбольной арене. Руководство командой осуществляет Федерация футбола Лаоса.

История 
В феврале 2001 года сборную возглавил россиянин Борис Журавлев.

В мае 2008 года команда не сыграла матч отборочного турнира Кубка вызова АФК против Киргизии из-за отравления игроков сборной. Вследствие чего Лаос снялся с турнира.

Сборная Лаоса — одна из трех сборных (наряду с Брунеем и Филиппинами), не подававшая заявку на участие в Чемпионате мира в ЮАР.

Лаос принимал участие в Кубке вызова АФК 2014, который проходил на Мальдивах. В своём первом матче команда уступила в Туркмении (1:5). После сборная уступила Филиппинам (0:2) и сыграла в ничью с Афганистаном (0:0).

Выступления на международных турнирах

Чемпионат мира 
 2002 — не прошла квалификацию
 2006 — не прошла квалификацию
 2010 — не подавала заявку
 2014 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок Азии 
 С 2000 по 2023 — не прошла квалификацию

Чемпионат АСЕАН 
 1996 — групповой этап
 1998 — групповой этап
 2000 — групповой этап
 2002 — групповой этап
 2004 — групповой этап
 2007 — групповой этап
 2008 — групповой этап

Примечания

Ссылки 
 Страница Лаоса на сайте FIFA
 Сборная Лаоса по футболу

Лаос